Bosznia-Hercegovina
 Dobrić, falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Dobrić, falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Dobrić, falu Đakovica községben, a Peći körzetben
 Dobrić, falu Szabács községben, a Macsói körzetben
 Donji Dobrić, falu Loznica községben, a Macsói körzetben
 Gornji Dobrić, falu Loznica községben, a Macsói körzetben